Anarchy bezeichnet:

 Anarchy, englischsprachige anarchistische Zeitschrift
 Anarchy (Album), Album von Busta Rhymes (2000)
 The Anarchy, Thronfolgestreit in der Regierungszeit des englischen Königs Stephan

Siehe auch:
 Anarchy Online
 Green Anarchy
 Anarchie (Begriffsklärung)